Krzywe (ukr. Криве́) – wieś na Ukrainie w rejonie podwołoczyskim należącym do obwodu tarnopolskiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Krzywe na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon podwołoczyski